Портвейн красный Массандра — марочное красное креплёное вино. Эксклюзивный производитель ГК НПАО «Массандра» в Крыму

История 
Вино изготавливается с 1894 года. Официальное название тех лет — «Массандра № 81». В 1941 году производство портвейна было эвакуировано в Тбилиси. В 1945 году — возвращается в подвалы в Массандровского завода.
Для изготовления используется сорт винограда Мурведр с незначительным добавлением европейских красных сортов. Виноградники этого вида выращиваются на участках между горами Кошка и Кастель. Для выработки портвейна используется виноград с содержанием не менее 20 % сахара.

Особенности изготовления 
Изготовление вина выполняется в несколько этапов:
 дробление собранного материала с гребнеотделением;
 подбраживание сусла на мезге с дальнейшим спиртованием для получения необходимой кондиции спирта и сахара;
 выдерживание в дубовой таре в течение трех лет в подвалах алупкинской винодельни.
В этот период производится несколько переливок:
 открытая и закрытая на первом году;
 закрытая на третий год.
Процесс портвейнизации, протекающий в течение трех лет, позволяет вину накопить особые качества, столь привлекательные в напитке.

Основные характеристики 
 Спирт — 18,5 %;
 Сахар — 6 %;
 Кислоты — 3-7 г/куб.дм.
 Цвет — темный оттенок рубинового;
 Аромат — яркий сортовой с ненавязчивыми тонами паслёна. С годами букет приобретает коньячные ноты;
 Выдержка — три года.

Награды 
«Портвейн красный Массандра» обладатель серебряной медали, диплома второй степени, полученными на конкурсе «Крым вино» 1995 года.

Оценки за дегустацию 
 1944, 1946 гг- 10 баллов;
 в 1945 году — 9,9;
 1947 — 9,8;
 1948, 1949, 1951—1953 гг — 9,5;
 1950 год — 9,7;
 1954 год — 9,4 балла;
 1989 год — дегустация портвейна урожая 1984 года. Высший балл — 10,0;

Литература 
 Краснюк П.И, Мельников А.И, Добровольский П.М, Лучицкая Е.Н, Охременко М. С. Украинские виноградные вина и коньяки. — Киев: Внешторгиздат, 1961.
 Березюк В.М, Митяев В. В. Солнечная Массандра. — Массандра: Гриф-фонд, 1996.
 Язычев В. Т. Марочные вина. Путеводитель. — Ялта, 2003.

Ссылки 
 На официальном сайте ГК НПАО «Массандра» 
 На сайте «Вина Крыма» 
 На сайте «Драгоценное ожерелье крымского виноделия» 
 На сайте «Мир Вина»
 На сайте о вине 
 В каталоге вин Крыма 

Портвейн
Красные вина Крыма
Массандра